La parola zavorrina è il diminutivo della parola zavorra ed è spesso usata nel gergo motociclistico con significato controverso.

Definizione 

Carico speciale, di materiale liquido o solido, che si dispone nella stiva di una nave quando il carico normale non è sufficiente a stabilizzarne l'assetto e l'equilibrio: caricare, scaricare la z.; nave in z. o che naviga in z., cioè senza carico di merci o passeggeri. 
In modo figurato assume il significato di quantità inutile e priva di valore riferito a cose o persone.

Contesto 
La parola Zavorrina è spesso utilizzata, simpaticamente, nel mondo motociclistico e sta ad indicare il passeggero del mezzo a due ruote.

Voci correlate 
Navigatore (rally)

Terminologia motociclistica